Scientist (englisch für „Wissenschaftler“) steht für:

 Scientist (Musiker), geboren Hopeton Brown (* 1960), jamaikanischer Reggae-Musiker
 The Scientist, Single von Coldplay (2002)
 The Scientists, australische Post-Punk-Band (ab 1979)

 New Scientist, britische Wissenschafts-Zeitschrift (ab 1956)

Siehe auch:
 Scientists for Future (Unterstützungsinitiative von Wissenschaftlern)
 Gentleman scientist